

Geografia 
 McKinney – comune (city) degli Stati Uniti d'America e capoluogo della contea di Collin nello Stato del Texas

Persone 
 Benardrick McKinney (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Bill McKinney (1931-2011) – attore statunitense
 Billy McKinney (1955) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Bones McKinney (1919-1997) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Carlton McKinney (1964) – ex cestista statunitense
 Charlotte McKinney (1993) – modella e attrice statunitense
 Cynthia McKinney (1955) – politica e insegnante statunitense
 Florine McKinney (1909-1975) – attrice statunitense
 Iain McKinney (1973) – ex cestista britannico
 Jimmy McKinney (1983) – cestista e attore statunitense
 Kennedy McKinney (1966) – ex pugile statunitense
 Kurt McKinney (1962) – attore e artista marziale statunitense 
 Louise McKinney (1868-1931) – politica canadese
 Mary McKinney (1873-1987) – supercentenaria statunitense
 Mærsk Mc-Kinney Møller (1913-2012) – armatore danese
 Nathaniel McKinney (1982) – velocista bahamense
 Philip Watkins McKinney (1832-1899) – politico statunitense
 Richard McKinney (1953) – ex arciere statunitense
 Tamara McKinney (1962) – ex sciatrice alpina statunitense
 Trey McKinney-Jones (1990) – cestista statunitense